Bastatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastatjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Bastatjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (2,6 ha)

Se även
Bastutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn